Roxbury kan syfta på:

Roxbury, Connecticut
Roxbury, Boston – en stadsdel i Boston
Roxbury, New Hampshire

Se även 
 A Night at the Roxbury – en amerikansk film från 1998